Los Centuriones son robots usados como trabajadores y soldados por los Cylons en la nueva versión de la serie de televisión de la década de 1970 Battlestar Galactica llamada Battlestar Galactica (2003).

Al contrario que en la serie original, los Cylons fueron creados por los humanos de las Doce Colonias para trabajar como sirvientes, y se rebelaron posteriormente, iniciando una guerra contra sus creadores, que terminó con un armisticio y la creación de una zona neutral tras la cual podrían "vivir".

En la serie los únicos modelos mecánicos (Centuriones) mostrados son soldados de infantería, poco inteligentes, y posiblemente sin consciencia propia, completamente serviles a los Cylons humanoides. Su aspecto es el de una versión mejorada de los viejos modelos de la serie anterior. Conservan la apariencia metálica plateada de los Cylons de la serie original, aunque no hablan y son más grandes y ágiles. Puede usar sus largos y afilados "dedos" articulados como arma blanca en distancias cortas o retraerlos para disparar proyectiles desde un arma automática instalada en el antebrazo. Los centuriones pueden correr a gran velocidad y saltar obstáculos. Los cañones de proyectiles son muy potentes, se trata de una ametralladora de alta velocidad, que hace los contraataques muy difíciles. También tienen otras habilidades militares como el uso de morteros.

Son mecánicos, al contrario de la estructura biomecánica de los raiders y de las bases estelares, aunque se supone que al menos tienen una pequeña parte biomecánica, ya que durante la infección (Desgarrar) también son destruidos.

No se sabe si pueden hablar. Es posible que tan solo se comuniquen mediante una red informática, y por lo tanto no lo necesiten.

Únicamente han sido vistos patrullando por la Caprica ocupada, en emboscadas en varios planetas como Kobol, como la principal fuerza de ocupación en Nueva Caprica, y en menos ocasiones, a bordo de las bases Cylon. En una ocasión la Battlestar Galactica fue abordada por un grupo de centuriones acorazados, que solo podían ser destruidos mediante balas explosivas, por lo que existen varios modelos, o tienen capacidad para cambiar de armamento y defensas.

Los centuriones presentes en Caprica eran más lentos, menos inteligentes y más fáciles de destruir con armamento convencional. Puede que esto se debiera a los planes que los Cylons tenían para Helo y Sharon Valerii; si los mataban perderían la única oportunidad de experimentar la hibridación. Por el contrario los centuriones de Kobol eran lo suficientemente inteligentes como para construir una batería antiaérea a partir de los restos de un raider.

Los centuriones no tienen una inteligencia individual al estilo de los Cylons humanoides y no son descargados tras ser destruidos. Según Sharon Agathon, esto se hizo para evitar otra rebelión similar a la de los propios Cylons. Además, los Cylons están programados para no poder dañar a ninguno de los 12 modelos de Cylons humanóides originales y no son capaces de distinguir a una copia de otra. A pesar de esta restricción, si se les ordena, pueden disparar sobre los Cylons, e incluso borrar sus registros para evitar que se descubra esta acción (Hero).

Cinemática de los centuriones 

Los creadores de la nueva serie re-imaginada decidieron no usar actores disfrazados, ya que disminuiría el realismo en los movimientos. Todos los centuriones de la serie son generados mediante ordenador.

El primer director Michael Rymer quería que los centuriones se limitaran a las escenas de acción, para evitar influir en la actuación de los actores. Sin embargo, el diseño de los robots gustó a la audiencia por lo que terminaron por convertirse en un añadido muy popular en muchas escenas. El movimiento articular de manos y rodillas de los centuriones virtuales les da una apariencia muy real. Al principio tenían un movimiento más humano, pero esto no se ajustaba con el aspecto que querían los guionistas, por lo que fue cambiado.

Los actores interactúan en las escenas donde hay centuriones mediante pósteres a tamaño real, donde después se inserta el Cylon virtual. A veces en escenas más complicadas los actores humanos interactúan con ayudantes vestidos de negro, con la palabra "Centurion". Posteriormente se les elimina y reemplaza digitalmente por los centuriones virtuales.

Razas extraterrestres ficticias
Robots de ficción
Flotas y tecnología de Battlestar Galactica (2003)
Sistemas operativos ficticios